25e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 25e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid